Украи́нская правосла́вная це́рковь в Аме́рике (, сокращённо УПЦА) — украинская эмигрантская епархия, находившаяся в подчинении Американской архиепископии Константинопольского патриархата. В 1996 году вошла в состав УПЦ в США.

История 
В 1920-х годах ряд украинских греко-католиков, эмигрировавших в Америку, выражали своё несогласие с вопросом об имуществе Церкви и принуждении Ватиканом греко-католического духовенства к безбрачию. Это побудило их подобно многим украинским эмигрантам из тогдашней Австро-Венгерской империи переходить из унии в православие.

9 апреля 1929 года в украинской греко-католической церкви святой Марии в Аллентауне (штат Пенсильвания) прошло собрание из 15 священников и 24 мирян с целью организовать особую украинскую православную епархию.

Вместе с тем эта группа не пожелала присоединяться к епархии Иоанна Теодоровича, чья хиротония совершена Василием Липковским, не имевшим апостольского преемства.

В июле 1931 года в Нью-Йорке на второй встрече данной юрисдикции состоялось избрание иерея Иосифа Жука епископом новой епархии. Поиски епископов, которые могли бы совершить архиепископскую хиротонию Иосифа Жука, привели к неканонической «Американской Православной Католической Церкви», отколовшейся от русской Северо-Американской митрополии. 25 сентября 1932 года Иосиф был рукоположён во епископа Нью-Йоркского, однако уже 23 февраля 1934 года он умер.

В это время юрисдикция вела переговоры с Константинопольским патриархатом на предмет урегулирования канонического положения. Так, на похоронах Иосифа (Жука) присутствовал архиепископ Американский Афинагор (Спиру). В 1936 году УПЦ в Америке была принята в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

В том же году был избран глава УПЦ в Америке, которым становится священник Теодор Шпилька, живший тогда в Чехии. В феврале 1937 года, по пострижении в монашество, он был рукоположен в епископа с титулом Евкарпийский.

В то время епархия насчитывала 45 миссий и приходов.

В 1949 году над митрополитом Иоанном (Теодоровичем) была совершена повторная хиротония, благодаря чему многие приходы Украинской православной церкви Америки присоединились к его юрисдикции, которая стала самой большой украинской Церковью в США.

В 1967 году данная юрисдикция насчитывала 14 приходов и около 5 тысяч верующих.

В 1995 году Украинская православная церковь в США и диаспоре была принята в состав Константинопольской патриархии, после его между двумя украинскими юрисдикциями Константинопольского патриархата в США начались переговоры об объединении, в результате которых в ноябре 1996 года УПЦА, как меньшая по размерам, вошла в состав УПЦ в США.

Епископы 
 предстоятели
 Иосиф (Жук) (25 сентября 1932 — 23 февраля 1934) епископ Нью-Йоркский
 Богдан (Шпилька) (28 февраля 1937 — 1 ноября 1965) митрополит Евкарпийский
 Андрей (Кущак) (8 января 1967 — 18 ноября 1986) митрополит Евкарпийский
 Всеволод (Майданский) (27 сентября 1987 — ноябрь 1996) епископ Скопельский

 викарии
 Игорь (Губа) (1951—1954)

Ссылки 
 Андреюс Гайосинскас Украинские православные церкви в диаспоре — национальное охранительство или свидетельство миру? // anti-raskol.ru, 16.02.2012
 Роберсон Р. Восточные христианские Церкви: Церковно-исторический справочник. — СПб., 1999. — C. 117—119.

Появились в 1929 году в США
Исчезли в 1996 году
Исторические епархии Константинопольской православной церкви
Украинцы в США
Организации, основанные в 1929 году